Гуттенбрун

 Гутенбрунн — торговая община (нем. Marktgemeinde) в Австрии

См. также 
 Мюллер-Гуттенбрунн, Адам (1852—1923) — австрийский писатель.